De Puchar Polski 2013/14 was het 60ste seizoen waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker in Polen. De eerste wedstrijd van het bekertoernooi vond plaats op 9 juli 2013. De finale werd gehouden op 2 mei 2014 in het Nationaal Stadion te Warschau. Zawisza Bydgoszcz won het toernooi voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. In de eindstrijd was de club te sterk voor Zagłębie Lubin, zij het pas na strafschoppen. De winnaar plaatste zich voor de tweede voorronde van de UEFA Europa League 2014/15. Naast de 70 ploegen uit de hoogste drie divisies namen ook de winnaars van 16 regionale toernooien deel aan de Puchar Polski.

Schema

Zie ook
Ekstraklasa 2013/14
Pools voetbalelftal in 2013
Pools voetbalelftal in 2014

2014
Bekervoetbal 2013/14